De Champions Youth Cup is een voetbaltoernooi voor teams van -19 jaar. Het werd gehouden van 8 t/m 19 augustus 2007 in Maleisië. Aan het voetbaltoernooi deden de beste ploegen van de wereld mee. Er deden in totaal 16 ploegen mee. 12 ploegen uit Europa. 2 ploegen uit Zuid-Amerika en 2 teams uit Azië. PSV en Ajax doen ook mee aan het toernooi. In 10 dagen staan er 34 wedstrijden op het programma.

Toernooi-opzet
In de groepsfase worden er 3 wedstrijden gespeeld. 1 wedstrijd duurt 70 minuten en bij de 35 minuten is het rust. Ook worden er nog 2 wedstrijden gespeeld voor de verliezers van de kwartfinales. Ze spelen om de plaatsen 5 t/m 8.

Hoofdtoernooi

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Kwartfinale
14 augustus 2007

15 augustus 2007

Plaatsen 5 t/m 8
17 augustus 2007

Halve finale
17 augustus 2007

Troostfinale
19 augustus 2007

Finale
19 augustus 2007

Topscorers

Zie ook
 Champions Youth Cup

Externe link
 Officiële website

Intercontinentaal voetbal
Jeugdvoetbalwedstrijd
Voetbal in 2007
Voetbal in Maleisië
Sportevenement in Maleisië